Зе-Гастер () — избирательный округ в Швейцарии (административные округа в данном кантоне отсутствуют).

Округ входит в кантон Санкт-Галлен. Занимает площадь 246,16 км². Население 59 647 чел. Официальный код — 1726.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Санкт-Галлен